Microsoft Excel, een digitaal rekenblad-programma van het bedrijf Microsoft
Excel (Alabama), een plaats in de VS
London ExCeL International Exhibition Centre (ExCeL), evenementencomplex in Londen
Excel (kauwgom), een kauwgommerk, geproduceerd door Wrigley's
Excel (band), een crossover thrash-punk band uit Venice, Californië

Zie ook 
Axel (doorverwijspagina, zelfde uitspraak)